Карабанова Людмила Василівна (нар. 9 січня 1951 року (Коростишів) —  доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, відома вчена-хімик в галузі фізико-хімії взаємопроникних полімерних сіток.

Біографія

Наукова доробок

Вибрані наукові праці
Л.В. Карабанова є автором та співавтором 280 наукових статей, 7 глав та 12 патентів. (Scopus, Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ )
 1. Lipatov Y.S., Karabanova L.V. Gradient Interpenetrating Polymer Networks /Ed. D.Klempner, K. Frish/ In Advances in Interpenetrating Polymer Networks.- Lancaster: Technomic Publ. Co.-  1994. –4. –P.191-212.
 2. Karabanova, L. V., Sergeeva, L. M., Svyatyna, A. V., Yakushev, P. N., Egorova, L. M., Ryzhov, V. A., & Bershtein, V. A. (2007). Heterogeneity of glass transition dynamics in polyurethane‐poly (2‐hydroxyethyl methacrylate) semi‐interpenetrating polymer networks. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 45(8), 963-975.
 3. Bershtein, V. A., Gun'Ko, V. M., Karabanova, L. V., Sukhanova, T. E., Yakushev, P. N., Egorova, L. M., Mikhalovsky, S. V. (2013). Polyurethane–poly (2-hydroxyethyl methacrylate) semi-IPN–nanooxide composites. RSC advances, 3(34), 14560-14570.
 4. Karabanova, L. V., Mikhalovsky, S. V., Lloyd, A. W., Boiteux, G., Sergeeva, L. M., Novikova, T. I., Meikle, S. (2005). Gradient semi-interpenetrating polymer networks based on polyurethane and poly (vinyl pyrrolidone). Journal of Materials Chemistry, 15(4), 499-507.
 5. Karabanova, L. V., Boiteux, G., Gain, O., Seytre, G., Sergeeva, L. M., & Lutsyk, E. D. (2004). Miscibility and thermal and dynamic mechanical behaviour of semi‐interpenetrating polymer networks based on polyurethane and poly (hydroxyethyl methacrylate). Polymer international, 53(12), 2051-2058.
 6. Karabanova, L. V., Boiteux, G., Gain, O., Seytre, G., Sergeeva, L. M., & Lutsyk, E. D. (2001). Semiinterpenetrating polymer networks based on polyurethane and polyvinylpyrrolidone. I. Thermodynamic state and dynamic mechanical analysis. Journal of applied polymer science, 80(6), 852-862.
 7. Stamatopoulou, C., Klonos, P., Koutsoumpis, S., Gun'ko, V., Pissis, P., & Karabanova, L. (2014). Hydrophilic nanocomposites based on polyurethane/poly (2‐hydroxyethyl methacrylate) semi‐IPNs and modified/unmodified nanosilica for biomedical applications. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 52(5), 397-408.
 8. Karabanova, L. V., Whitby, R. L., Bershtein, V. A., Korobeinyk, A. V., Yakushev, P. N., Bondaruk, O. M., Mikhalovsky, S. V. (2013). The role of interfacial chemistry and interactions in the dynamics of thermosetting polyurethane–multiwalled carbon nanotube composites at low filler contents. Colloid and Polymer Science, 291(3), 573-583.
 9. Karabanova, L. V., Whitby, R. L., Korobeinyk, A., Bondaruk, O., Salvage, J. P., Lloyd, A. W., & Mikhalovsky, S. V. (2012). Microstructure changes of polyurethane by inclusion of chemically modified carbon nanotubes at low filler contents. Composites Science and Technology, 72(8), 865-872.
 10. Karabanova, L. V., Mikhalovsky, S. V., & Lloyd, A. W. (2012). Gradient semi-interpenetrating polymer networks based on polyurethane and poly (2-hydroxyethyl methacrylate) for biomedical applications. Journal of Materials Chemistry, 22(16), 7919-7928.
 11. Карабанова Л.В.; Геращенко І.І.; Воронін Є.П.; Носач Л.В.; Бондарук О.М. НАНОКОМПОЗИТНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ Патент на корисну модель № 97613, Опубл. 25.03.2015, бюл. № 6.

Примітки

Джерела 
 1. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 50 років 1958-2008 Київ-2008 Лебедєв Є.В. (відп. редактор)
 2. 70-річчя доктора хімічних наук, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України Карабанової Людмили Василівни // Полімерний журнал. - 2021. - Т. 43, № 1. - С. 64-66. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polimer_2021_43_1_10

Українські жінки-хіміки
Доктори хімічних наук України
Науковці Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України
Випускники хімічного факультету Київського університету